2. ŽNL Zadarska je na novo formirana u sezoni 2012./13.  Predstavljala je drugi stupanj županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 11 klubova, a prvak je bio NK Bibinje iz Bibinja.

Sustav natjecanja 
Jedanaest klubova je igralo dvokružnim liga-sustavom (22 kola, 20 utakmica po klubu).

Ljestvica 

 Izvori: 
 ŽNS Zadarska

Poveznice 
 1. ŽNL Zadarska 2012./13.

Izvori 

2012-13
Zadarska-2